Bahrains landslag i handboll kan syfta på:

 Bahrains herrlandslag i handboll.
 Bahrains damlandslag i handboll.